Ernst Bohle ist der Name folgender Personen:

* Ernst Wilhelm Bohle (1903–1960), deutscher Politiker (NSDAP)

Ernst Bohle ist der Name folgender Unternehmen:
 Ernst Bohle GmbH, deutsches Bauindustrieunternehmen